Kharino (en rus: Харино) és un poble del territori de Perm, a Rússia, forma part del raion de Gaini. El 2010 tenia 823 habitants.

Pobles del territori de Perm